Alsbach ist ein geografischer Name:

Gemeinden und Orte:
 Alsbach-Hähnlein, Gemeinde in Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Alsbach (Bergstraße), Ortsteil der Gemeinde Alsbach-Hähnlein, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Alsbach (Neuhaus am Rennweg), Ortsteil der Stadt Neuhaus am Rennweg, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Alsbach (Nümbrecht), Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Alsbach (Westerwald), Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Burgen und Schlösser:
 Burg Alsbach, Wasserburg in Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Alsbach, Schloss bei Alsbach-Hähnlein, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Gewässer:
 Alsbach (Enz), rechter Zufluss der Enz in Mettendorf, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Alsbach (Hauptkanal Sterkrade), Bach im Flusssystem der Emscher im Stadtbezirk Sterkrade, Oberhausen, Nordrhein-Westfalen
 Alsbach (Hillscheider Bach), rechter Zufluss des Kalter Bach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Hillscheider Bachs (zum Vallendarer Bach, in den Vallendarer Stromarm des Mittelrheins) bei Hillscheid, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Alsbach (Ill), rechter Zufluss der Ill in Dirmingen, Gemeinde Eppelborn, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Alsbach (Niers), linker Zufluss der Niers bei Clörath, Stadt Viersen, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Alsbach (Saar), rechter Zufluss der Saar im Stadtteil Altenkessel, Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Alsbach (Wiesbach), rechter Zufluss des Wiesbachs bei Auw bei Prüm, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Alsbach, Name eines kanalisierten Baches in Wien, Österreich; siehe Als (Fluss)
 Alsbach (Wiese), rechter Zufluss des Wiese gegenüber Maulburg, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Alsbach steht außerdem für:
 Georg Alsbach (1830–1906), deutsch-niederländischer Musikverleger
 Johann Alsbach (1873–1961), niederländischer Musikverleger
 G. Alsbach & Co., niederländischer Musikverlag in Naarden (bei Amsterdam)

Siehe auch:
 Aalsbach (Emmelsbach), rechter Zufluss des Emmelsbachs (zum Irsen) bei Dauwelshausen, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Alzbach
 Halsbach (Begriffsklärung)